Paul Robain (1875 - 1950), avocat français et militant de l'Action française ;
Antoinette Robain (1956 -), architecte française ;
 Jean-Marie Robain (1913 - 2004), acteur français.